Jamui (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Jamui (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jamui